Zkratka (značka) SED může znamenat: 

 Sjednocená socialistická strana Německa
 Surface-conduction Electron-emitter Display – typ displeje

Externí odkazy